
Cet article présente la liste des membres de l'Académie française, rangée par ordre chronologique de leur élection à chaque fauteuil. Cette liste est précédée d'une liste réduite portant uniquement sur les membres actuels et présentée successivement selon quatre modes de rangement : par ordre alphabétique, par numéro de fauteuil, par date d'élection et par date de naissance.

Liste des membres actuels 

Il y a actuellement 35 membres (6 femmes et 29 hommes). Cinq fauteuils sont à pourvoir, à savoir par ordre chronologique de leur vacance :
 depuis le décès de Jean-Loup Dabadie le  : le fauteuil 19 ;
 depuis le décès de Marc Fumaroli le  : le fauteuil 6 ;
 depuis le décès de Valéry Giscard d'Estaing le  : le fauteuil 16 ;
 depuis le décès de Jean-Denis Bredin le  : le fauteuil 3 ;
 depuis le décès de René de Obaldia le  : le fauteuil 22.

Liste des membres depuis l'origine 

L'Académie française existe depuis 1635, date de sa création par Richelieu. Elle subit une interruption de dix ans entre 1793 et 1803 :
 par décret du , la Convention nationale supprime l’Académie française ;
 par arrêté du 23 pluviôse de l'an XI (), le Premier Consul Napoléon Bonaparte décide de la restaurer comme la seconde classe (division) de l'Institut de France. Seuls dix académiciens élus avant la dissolution de 1793 retrouvent leur siège (André Morellet, Stanislas de Boufflers, Henri-Cardin-Jean-Baptiste d'Aguesseau, Claude de Thiard de Bissy, Jean de Boisgelin de Cucé, Guy Jean-Baptiste Target, Jacques Delille, Jean-Baptiste Antoine Suard, Jean-François Ducis et Armand de Roquelaure).
Le , le roi Louis XVIII lui rend son nom d'« Académie française ».

Fauteuil 1 
 1635 : Pierre Séguier
 1643 : Claude Bazin de Bezons
 1684 : Nicolas Boileau
 1711 : Jean d'Estrées
 1718 : Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson
 1721 : Jean-Joseph Languet de Gergy
 1753 : Georges-Louis Leclerc de Buffon
 1788 : Félix Vicq d'Azyr
 1803 : François-Urbain Domergue
 1810 : Ange-François Fariau de Saint-Ange
 1811 : François-Auguste Parseval-Grandmaison
 1835 : Narcisse-Achille de Salvandy
 1857 : Émile Augier
 1890 : Charles de Freycinet
 1924 : Émile Picard
 1944 : Louis de Broglie
 1988 : Michel Debré
 1997 : François Furet
 1998 : René Rémond
 2008 : Claude Dagens

Fauteuil 2 
 1634 : Valentin Conrart
 1675 : Toussaint Rose
 1701 : Louis de Sacy
 1728 : Montesquieu
 1755 : Jean-Baptiste Vivien de Châteaubrun
 1775 : François Jean de Chastellux
 1788 : Aimar-Charles-Marie de Nicolaï
 1803 : Nicolas François de Neufchâteau
 1828 : Pierre-Antoine Lebrun
 1874 : Alexandre Dumas (fils)
 1896 : André Theuriet
 1908 : Jean Richepin
 1927 : Émile Mâle
 1955 : François Albert-Buisson
 1962 : Marc Boegner
 1972 : René de La Croix de Castries
 1987 : André Frossard
 1996 : Hector Bianciotti 
 2013 : Dany Laferrière

Fauteuil 3 
 1634 : Jacques de Serizay
 1654 : Paul-Philippe de Chaumont
 1697 : Louis Cousin
 1707 : Jacques-Louis de Valon
 1719 : Nicolas Gédoyn
 1744 : François-Joachim de Pierre de Bernis
 1803 : Roch-Ambroise Cucurron Sicard
 1822 : Denis Frayssinous
 1842 : Étienne-Denis Pasquier
 1863 : Jules Dufaure
 1881 : Victor Cherbuliez
 1900 : Émile Faguet
 1918 : Georges Clemenceau
 1930 : André Chaumeix
 1955 : Jérôme Carcopino
 1971 : Roger Caillois
 1980 : Marguerite Yourcenar
 1989 : Jean-Denis Bredin
2021 : À pourvoir.

Fauteuil 4 
 1634 : Jean Desmarets de Saint-Sorlin
 1676 : Jean-Jacques de Mesmes
 1688 : Jean Testu de Mauroy
 1706 : Camille Le Tellier de Louvois
 1718 : Jean-Baptiste Massillon
 1742 : Louis-Jules Mancini-Mazarini
 1803 : Gabriel-Marie Legouvé
 1812 : Alexandre Duval
 1842 : Pierre-Simon Ballanche
 1848 : Jean Vatout
 1849 : Alexis Guignard de Saint-Priest
 1852 : Pierre-Antoine Berryer
 1869 : Franz de Champagny
 1882 : Charles de Mazade
 1894 : José-Maria de Heredia
 1906 : Maurice Barrès
 1925 : Louis Bertrand
 1946 : Jean Tharaud
 1952 : Alphonse Juin
 1968 : Pierre Emmanuel
 1985 : Jean Hamburger
 1993 : Albert Decourtray
 1995 : Jean-Marie Lustiger
 2008 : Jean-Luc Marion

Fauteuil 5 
 1634 : Jean Ogier de Gombauld
 1666 : Paul Tallemant le Jeune
 1712 : Antoine Danchet
 1748 : Jean-Baptiste Gresset
 1777 : Claude-François-Xavier Millot
 1785 : André Morellet
 1819 : Pierre-Édouard Lémontey
 1826 : Joseph Fourier
 1830 : Victor Cousin
 1867 : Jules Favre
 1880 : Edmond Rousse
 1907 : Pierre de Ségur
 1920 : Robert de Flers
 1927 : Louis Madelin
 1956 : Robert Kemp
 1960 : René Huyghe
 1998 : Georges Vedel
 2005 : Assia Djebar
 2016 : Andreï Makine

Fauteuil 6 
 1634 : François Le Métel de Boisrobert
 1662 : Jean Regnault de Segrais
 1701 : Jean Galbert de Campistron
 1723 : Philippe Néricault Destouches
 1754 : Louis de Boissy
 1758 : Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye
 1781 : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
 1803 : Pierre-Louis Roederer (radié par l'ordonnance du 21 mars 1816)
 1816 : Pierre-Marc-Gaston de Lévis
 1830 : Philippe-Paul de Ségur
 1873 : Louis de Viel-Castel
 1888 : Edmond Jurien de La Gravière
 1892 : Ernest Lavisse
 1923 : Georges de Porto-Riche
 1931 : Pierre Benoit
 1963 : Jean Paulhan
 1970 : Eugène Ionesco
 1995 : Marc Fumaroli
 2020 : À pourvoir.

Fauteuil 7 
 1634 : Jean Chapelain
 1674 : Isaac de Benserade
 1691 : Étienne Pavillon
 1705 : Fabio Brulart de Sillery
 1715 : Henri Jacques Nompar de Caumont
 1726 : Jean-Baptiste de Mirabaud
 1760 : Claude-Henri Watelet
 1786 : Michel-Jean Sedaine
 1803 : Jean-François Collin d'Harleville
 1806 : Pierre Daru
 1829 : Alphonse de Lamartine
 1870 : Émile Ollivier
 1914 : Henri Bergson
 1945 : Édouard Le Roy
 1955 : Daniel-Rops
 1966 : Pierre-Henri Simon
 1973 : André Roussin
 1988 : Jacqueline de Romilly
 2012 : Jules Hoffmann

Fauteuil 8 
 1634 : Claude Malleville
 1648 : Jean Ballesdens
 1675 : Géraud de Cordemoy
 1684 : Jean-Louis Bergeret
 1695 : Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, exclu en 1718
 1743 : Pierre Louis Moreau de Maupertuis
 1759 : Jean-Jacques Lefranc de Pompignan
 1784 : Jean-Sifrein Maury, exclu en 1803, réhabilité en 1807 (voir fauteuil 15), radié en 1816
 1803 : Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély (radié par l'ordonnance du 21 mars 1816)
 1816 : Pierre-Simon de Laplace
 1827 : Pierre-Paul Royer-Collard
 1846 : Charles de Rémusat
 1875 : Jules Simon
 1897 : Albert de Mun
 1918 : Alfred Baudrillart
 1946 : Octave Aubry
 1946 : Édouard Herriot
 1959 : Jean Rostand
 1978 : Michel Déon
 2019 : Daniel Rondeau

Fauteuil 9 
 1634 : Nicolas Faret
 1646 : Pierre Du Ryer
 1658 : César d'Estrées
 1715 : Victor Marie d'Estrées
 1738 : Charles Armand René de La Trémoille
 1741 : Armand de Rohan-Soubise
 1756 : Antoine de Malvin de Montazet
 1788 : Stanislas de Boufflers
 1815 : Pierre Baour-Lormian
 1855 : François Ponsard
 1868 : Joseph Autran
 1877 : Victorien Sardou
 1909 : Marcel Prévost
 1945 : Émile Henriot
 1962 : Jean Guéhenno
 1979 : Alain Decaux
 2018 : Patrick Grainville

Fauteuil 10 
 1634 : Antoine Godeau
 1672 : Esprit Fléchier
 1710 : Henri de Nesmond
 1727 : Jean-Jacques Amelot de Chaillou
 1749 : Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle
 1761 : Nicolas-Charles-Joseph Trublet
 1770 : Jean-François de Saint-Lambert
 1803 : Hugues-Bernard Maret, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816.
 1816 : Joseph-Henri-Joachim Lainé
 1836 : Emmanuel Dupaty
 1852 : Alfred de Musset
 1858 : Victor de Laprade
 1884 : François Coppée
 1909 : Jean Aicard
 1924 : Camille Jullian
 1934 : Léon Bérard
 1961 : Jean Guitton
 2000 : Florence Delay

Fauteuil 11 
 1634 : Philippe Habert
 1639 : Jacques Esprit
 1678 : Jacques Nicolas Colbert
 1707 : Claude-François Fraguier
 1728 : Charles d'Orléans de Rothelin
 1744 : Gabriel Girard
 1748 : Antoine-René de Voyer de Paulmy d'Argenson
 1787 : Henri-Cardin-Jean-Baptiste d'Aguesseau
 1826 : Charles Brifaut
 1858 : Jules Sandeau
 1884 : Edmond About
 1886 : Léon Say
 1896 : Albert Vandal
 1911 : Denys Cochin
 1922 : Georges Goyau
 1940 : Paul Hazard
 1946 : Maurice Garçon
 1968 : Paul Morand
 1977 : Alain Peyrefitte
 2001 : Gabriel de Broglie

Fauteuil 12 
 1634 : Germain Habert
 1655 : Charles Cotin
 1682 : Louis de Courcillon de Dangeau
 1723 : Charles-Jean-Baptiste Fleuriau de Morville
 1732 : Jean Terrasson
 1750 : Claude de Thiard de Bissy
 1810 : Joseph-Alphonse Esménard
 1811 : Charles de Lacretelle
 1856 : Jean-Baptiste Biot
 1863 : Louis de Carné
 1876 : Charles Blanc
 1882 : Édouard Pailleron
 1900 : Paul Hervieu
 1918 : François de Curel
 1930 : Charles Le Goffic
 1932 : Abel Bonnard, exclu en 1944
 1946 : Jules Romains
 1973 : Jean d'Ormesson
 2021 : Chantal Thomas

Fauteuil 13 
 1634 : Claude-Gaspard Bachet de Méziriac
 1639 : François de La Mothe Le Vayer
 1672 : Jean Racine
 1699 : Jean-Baptiste-Henri de Valincour
 1730 : Jean-François Leriget de La Faye
 1731 : Prosper Jolyot de Crébillon
 1762 : Claude-Henri de Fusée de Voisenon
 1776 : Jean de Dieu-Raymond de Boisgelin de Cucé
 1804 : Jean-Baptiste Dureau de La Malle
 1807 : Louis-Benoît Picard
 1829 : Antoine-Vincent Arnault déjà élu en 1803 (voir fauteuil 16), avait été radié en 1816.
 1834 : Eugène Scribe
 1862 : Octave Feuillet
 1891 : Pierre Loti
 1924 : Albert Besnard
 1935 : Louis Gillet
 1946 : Paul Claudel
 1956 : Wladimir d'Ormesson
 1974 : Maurice Schumann
 1999 : Pierre Messmer
 2008 : Simone Veil
 2020 : Maurizio Serra

Fauteuil 14 
 1634 : François Maynard
 1647 : Pierre Corneille
 1684 : Thomas Corneille
 1710 : Antoine Houdar de La Motte
 1732 : Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin
 1736 : Étienne Lauréault de Foncemagne
 1779 : Michel Paul Guy de Chabanon
 1803 : Jacques-André Naigeon
 1810 : Népomucène Lemercier
 1841 : Victor Hugo
 1886 : Leconte de Lisle
 1894 : Henry Houssaye
 1912 : Hubert Lyautey
 1934 : Louis Franchet d'Espèrey
 1946 : Robert d'Harcourt
 1966 : Jean Mistler
 1990 : Hélène Carrère d'Encausse

Fauteuil 15 
 1634 : Guillaume Bautru
 1665 : Jacques Testu de Belval
 1706 : François-Joseph de Beaupoil de Sainte-Aulaire
 1743 : Jean-Jacques Dortous de Mairan
 1771 : François Arnaud
 1785 : Guy-Jean-Baptiste Target
 1806 : Jean-Sifrein Maury (voir également fauteuil 8), radié par l'ordonnance du 21 mars 1816.
 1816 : François-Xavier-Marc-Antoine de Montesquiou-Fézensac
 1832 : Antoine Jay
 1854 : Ustazade Silvestre de Sacy
 1880 : Eugène Labiche
 1888 : Henri Meilhac
 1898 : Henri Lavedan
 1946 : Ernest Seillière
 1956 : André Chamson
 1984 : Fernand Braudel
 1986 : Jacques Laurent
 2001 : Frédéric Vitoux

Fauteuil 16 
 1634 : Jean Sirmond
 1649 : Jean de Montereul
 1651 : François Tallemant l'Aîné
 1693 : Simon de La Loubère
 1729 : Claude Sallier
 1761 : Jean-Gilles du Coëtlosquet
 1784 : Anne-Pierre de Montesquiou-Fézensac
 1803 : Antoine-Vincent Arnault, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816, réélu en 1829 au fauteuil 13.
 1816 : Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu
 1822 : Bon-Joseph Dacier
 1833 : Pierre-François Tissot
 1854 : Félix Dupanloup
 1878 : Gaston d'Audiffret-Pasquier
 1906 : Alexandre Ribot
 1923 : Henri-Robert
 1938 : Charles Maurras, fauteuil déclaré vacant en 1945, non remplacé de son vivant
 1953 : Antoine de Lévis-Mirepoix
 1983 : Léopold Sédar Senghor
 2003 : Valéry Giscard d'Estaing
2020 : à pourvoir

Fauteuil 17 
 1634 : François de Cauvigny de Colomby
 1649 : Tristan L'Hermite
 1655 : Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière
 1663 : François Honorat de Beauvilliers
 1687 : François-Timoléon de Choisy
 1724 : Antoine Portail
 1736 : Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée
 1754 : Jean-Pierre de Bougainville
 1763 : Jean-François Marmontel
 1803 : Louis de Fontanes
 1821 : Abel François Villemain
 1871 : Émile Littré
 1881 : Louis Pasteur
 1896 : Gaston Paris
 1903 : Frédéric Masson
 1924 : Georges Lecomte
 1959 : Jean Delay
 1988 : Jacques-Yves Cousteau
 1998 : Erik Orsenna

Fauteuil 18 
 1634 : Jean Baudoin
 1650 : François Charpentier
 1702 : Jean-François de Chamillart
 1714 : Claude Louis Hector de Villars
 1734 : Honoré-Armand de Villars
 1770 : Étienne-Charles de Loménie de Brienne
 1803 : Jean-Girard Lacuée
 1841 : Alexis de Tocqueville
 1860 : Henri Lacordaire
 1862 : Albert de Broglie
 1901 : Charles-Jean-Melchior de Vogüé
 1918 : Ferdinand Foch
 1929 : Philippe Pétain (exclu en 1945, non remplacé de son vivant)
 1952 : André François-Poncet
 1978 : Edgar Faure
 1990 : Michel Serres
 2021 : Mario Vargas Llosa

Fauteuil 19 
 1634 : François d'Arbaud de Porchères
 1640 : Olivier Patru
 1681 : Nicolas Potier de Novion
 1693 : Philippe Goibaud-Dubois
 1694 : Charles Boileau
 1704 : Gaspard Abeille
 1718 : Nicolas-Hubert Mongault
 1746 : Charles Pinot Duclos
 1772 : Nicolas Beauzée
 1789 : Jean-Jacques Barthélemy
 1803 : Marie-Joseph Chénier
 1811 : François-René de Chateaubriand
 1849 : Paul de Noailles
 1886 : Édouard Hervé
 1899 : Paul Deschanel
 1923 : Charles Jonnart
 1928 : Maurice Paléologue
 1946 : Charles de Chambrun
 1953 : Fernand Gregh
 1960 : René Clair
 1982 : Pierre Moinot
 2008 : Jean-Loup Dabadie
2020 : À pourvoir.

Fauteuil 20 
 1634 : Paul Hay du Chastelet
 1637 : Nicolas Perrot d'Ablancourt
 1665 : Roger de Bussy-Rabutin
 1693 : Jean-Paul Bignon
 1743 : Armand-Jérôme Bignon
 1772 : Louis-Georges de Bréquigny
 1803 : Ponce-Denis Écouchard-Lebrun
 1807 : François Just Marie Raynouard
 1836 : François-Auguste Mignet
 1884 : Victor Duruy
 1895 : Jules Lemaître
 1919 : Henry Bordeaux
 1964 : Thierry Maulnier
 1990 : José Cabanis
 2001 : Angelo Rinaldi

Fauteuil 21 
 1634 : Marin Le Roy de Gomberville
 1674 : Pierre-Daniel Huet
 1721 : Jean Boivin
 1726 : Paul-Hippolyte de Beauvilliers (1684-1776)
 1776 : Charles-Pierre Colardeau
 1776 : Jean-François de La Harpe
 1803 : Pierre Louis de Lacretelle
 1824 : Joseph Droz
 1851 : Charles de Montalembert
 1871 : Henri d'Orléans, duc d'Aumale
 1898 : Eugène Guillaume
 1905 : Étienne Lamy
 1920 : André Chevrillon
 1959 : Marcel Achard
 1975 : Félicien Marceau
 2014 : Alain Finkielkraut

Fauteuil 22 
 1634 : Marc-Antoine Girard de Saint-Amant
 1662 : Jacques Cassagne
 1679 : Louis de Verjus
 1710 : Jean-Antoine de Mesmes
 1723 : Pierre-Joseph Alary
 1771 : Gabriel-Henri Gaillard
 1803 : Louis-Philippe de Ségur
 1830 : Jean-Pons-Guillaume Viennet
 1869 : Joseph d'Haussonville
 1884 : Ludovic Halévy
 1909 : Eugène Brieux
 1933 : François Mauriac
 1971 : Julien Green
 1999 : René de Obaldia
 2022 : À pourvoir.

Fauteuil 23 
 1634 : Guillaume Colletet
 1659 : Gilles Boileau
 1670 : Jean de Montigny
 1671 : Charles Perrault
 1703 : Armand-Gaston-Maximilien de Rohan 
 1749 : Louis-Guy de Guérapin de Vauréal
 1760 : Charles Marie de La Condamine
 1774 : Jacques Delille
 1813 : Vincent Campenon
 1844 : Saint-Marc Girardin
 1874 : Alfred Mézières
 1918 : René Boylesve
 1927 : Abel Hermant, exclu en 1944
 1946 : Étienne Gilson
 1979 : Henri Gouhier
 1995 : Pierre Rosenberg

Fauteuil 24 
 1634 : Jean de Silhon
 1667 : Jean-Baptiste Colbert
 1684 : Jean de La Fontaine
 1695 : Jules de Clérambault
 1714 : Guillaume Massieu
 1722 : Claude François Alexandre Houtteville
 1742 : Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
 1763 : Claude-François Lizarde de Radonvilliers
 1803 : Volney
 1820 : Emmanuel de Pastoret
 1841 : Louis-Clair de Beaupoil de Saint-Aulaire
 1855 : Victor de Broglie
 1870 : Prosper Duvergier de Hauranne
 1881 : Sully Prudhomme
 1908 : Henri Poincaré
 1914 : Alfred Capus
 1923 : Édouard Estaunié
 1944 : Louis Pasteur Vallery-Radot
 1971 : Étienne Wolff
 1997 : Jean-François Revel
 2007 : Max Gallo
 2020 : François Sureau

Fauteuil 25 
 1634 : Claude de L'Estoile
 1652 : Armand du Cambout
 1702 : Pierre du Cambout
 1710 : Henri-Charles de Coislin
 1733 : Jean-Baptiste Surian
 1754 : Jean Le Rond d'Alembert
 1783 : Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier
 1803 : Jean-Étienne-Marie Portalis
 1807 : Pierre Laujon
 1811 : Charles-Guillaume Étienne, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816, réélu en 1829 au fauteuil 32
 1816 : Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier
 1817 : Jean-Louis Laya
 1833 : Charles Nodier
 1844 : Prosper Mérimée
 1871 : Louis de Loménie
 1878 : Hippolyte Taine
 1894 : Albert Sorel
 1907 : Maurice Donnay
 1946 : Marcel Pagnol
 1975 : Jean Bernard
 2007 : Dominique Fernandez

Fauteuil 26 
 1634 : Amable de Bourzeis
 1672 : Jean Gallois
 1707 : Edme Mongin
 1746 : Jean Ignace de La Ville
 1774 : Jean Baptiste Antoine Suard
 1817 : François Roger
 1842 : Henri Patin
 1876 : Gaston Boissier
 1909 : René Doumic
 1938 : André Maurois
 1968 : Marcel Arland
 1987 : Georges Duby
 1997 : Jean-Marie Rouart

Fauteuil 27 
 1634 : Abel Servien
 1659 : Jean-Jacques Renouard de Villayer
 1691 : Bernard Le Bouyer de Fontenelle
 1757 : Antoine-Louis Séguier
 1803 : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
 1814 : Étienne Aignan
 1824 : Alexandre Soumet
 1845 : Ludovic Vitet
 1874 : Elme-Marie Caro
 1888 : Paul-Gabriel d'Haussonville
 1925 : Auguste de La Force
 1962 : Joseph Kessel
 1980 : Michel Droit
 2001 : Pierre Nora

Fauteuil 28 
 1634 : Jean-Louis Guez de Balzac
 1654 : Hardouin de Péréfixe de Beaumont
 1671 : François Harlay de Champvallon
 1695 : André Dacier
 1722 : Guillaume Dubois
 1723 : Charles-Jean-François Hénault
 1771 : Charles-Juste de Beauvau-Craon
 1803 : Philippe-Antoine Merlin de Douai, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816
 1816 : Antoine-François-Claude Ferrand
 1825 : Casimir Delavigne
 1844 : Charles-Augustin Sainte-Beuve
 1870 : Jules Janin
 1875 : John Lemoinne
 1893 : Ferdinand Brunetière
 1907 : Henri Barboux
 1911 : Henry Roujon
 1918 : Louis Barthou
 1935 : Claude Farrère
 1959 : Henri Troyat
 2008 : Jean-Christophe Rufin

Fauteuil 29 
 1634 : Pierre Bardin
 1637 : Nicolas Bourbon
 1644 : François-Henri Salomon de Virelade
 1670 : Philippe Quinault
 1688 : François de Callières
 1717 : André Hercule de Fleury
 1743 : Paul d'Albert de Luynes
 1788 : Jean-Pierre Claris de Florian
 1803 : Jean-François Cailhava de L'Estandoux
 1813 : Joseph-François Michaud
 1840 : Pierre Flourens
 1868 : Claude Bernard
 1878 : Ernest Renan
 1893 : Paul-Armand Challemel-Lacour
 1897 : Gabriel Hanotaux
 1944 : André Siegfried
 1960 : Henry de Montherlant
 1973 : Claude Lévi-Strauss
 2011 : Amin Maalouf

Fauteuil 30 
 1634 : Honorat de Bueil de Racan
 1670 : François-Séraphin Régnier-Desmarais
 1713 : Bernard de La Monnoye
 1728 : Michel Poncet de La Rivière
 1730 : Jacques Hardion
 1766 : Antoine Léonard Thomas
 1785 : Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert
 1803 : Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816
 1816 : Louis de Bonald
 1841 : Jacques-François Ancelot
 1855 : Ernest Legouvé
 1903 : René Bazin
 1932 : Théodore Gosselin dit G. Lenotre
 1935 : Georges Duhamel
 1966 : Maurice Druon
 2011 : Danièle Sallenave

Fauteuil 31 
 1634 : Pierre de Boissat
 1662 : Antoine Furetière, exclu en 1685 et non remplacé de son vivant
 1688 : Jean de La Chapelle
 1723 : Pierre-Joseph Thoulier d'Olivet
 1768 : Étienne Bonnot de Condillac
 1780 : Louis-Élisabeth de La Vergne de Tressan
 1783 : Jean Sylvain Bailly
 1803 : Emmanuel-Joseph Sieyès radié par l'ordonnance du 21 mars 1816
 1816 : Gérard de Lally-Tollendal
 1830 : Jean-Baptiste Sanson de Pongerville
 1870 : Xavier Marmier
 1893 : Henri de Bornier
 1901 : Edmond Rostand
 1920 : Joseph Bédier
 1938 : Jérôme Tharaud
 1955 : Jean Cocteau
 1964 : Jacques Rueff
 1978 : Jean Dutourd
 2013 : Michael Edwards

Fauteuil 32 
 1634 : Claude Favre de Vaugelas
 1650 : Georges de Scudéry
 1667 : Philippe de Courcillon de Dangeau
 1720 : Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu
 1788 : François-Henri d'Harcourt
 1803 : Lucien Bonaparte, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816
 1816 : Louis-Simon Auger
 1829 : Charles-Guillaume Étienne, élu en 1811 au fauteuil 25, radié en 1816, réélu en 1829
 1845 : Alfred de Vigny
 1865 : Camille Doucet
 1896 : Charles-Albert Costa de Beauregard
 1911 : Hippolyte Langlois
 1912 : Émile Boutroux
 1922 : Pierre de Nolhac
 1936 : Georges Grente
 1960 : Henri Massis
 1971 : Georges Izard
 1974 : Robert Aron
 1976 : Maurice Rheims
 2004 : Alain Robbe-Grillet
 2009 : François Weyergans
 2021 : Pascal Ory

Fauteuil 33 
 1634 : Vincent Voiture
 1648 : Eudes de Mézeray
 1683 : Jean Barbier d'Aucour
 1694 : François de Clermont-Tonnerre
 1701 : Nicolas de Malézieu
 1727 : Jean Bouhier de Savigny
 1746 : François-Marie Arouet (Voltaire)
 1778 : Jean-François Ducis
 1816 : Raymond de Sèze
 1828 : Prosper de Barante
 1867 : Alphonse Gratry
 1873 : Saint-René Taillandier
 1880 : Maxime Du Camp
 1894 : Paul Bourget
 1936 : Edmond Jaloux
 1950 : Jean-Louis Vaudoyer
 1964 : Marcel Brion
 1985 : Michel Mohrt
 2013 : Dominique Bona

Fauteuil 34 
 1634 : Honorat de Porchères Laugier
 1653 : Paul Pellisson
 1693 : Fénelon
 1715 : Claude Gros de Boze
 1753 : Louis de Bourbon-Condé
 1771 : Pierre Laurent Buirette de Belloy
 1775 : Emmanuel-Félicité de Durfort
 1803 : Dominique Joseph Garat, radié par l'ordonnance du 21 mars 1816
 1816 : Louis-François de Bausset
 1824 : Hyacinthe-Louis de Quélen
 1840 : Mathieu Molé
 1856 : Alfred de Falloux
 1886 : Octave Gréard
 1904 : Émile Gebhart
 1909 : Raymond Poincaré
 1935 : Jacques Bainville
 1936 : Joseph de Pesquidoux
 1946 : Maurice Genevoix
 1981 : Jacques de Bourbon Busset
 2002 : François Cheng

Fauteuil 35 
 1634 : Henri Louis Habert de Montmor
 1679 : Louis de Lavau
 1694 : François Lefebvre de Caumartin
 1733 : François-Augustin de Paradis de Moncrif
 1771 : Armand de Roquelaure
 1818 : Georges Cuvier
 1832 : André Dupin
 1866 : Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury
 1888 : Jules Claretie
 1918 : Joseph Joffre
 1931 : Maxime Weygand
 1966 : Louis Leprince-Ringuet
 2001 : Yves Pouliquen
 2022 :  Antoine Compagnon

Fauteuil 36 
 1634 : Marin Cureau de La Chambre
 1670 : Pierre Cureau de La Chambre
 1693 : Jean de La Bruyère
 1696 : Claude Fleury
 1723 : Jacques Adam
 1736 : Joseph Séguy
 1761 : Louis-René de Rohan
 1803 : Jean Devaines
 1803 : Évariste de Parny
 1815 : Étienne de Jouy
 1847 : Adolphe Simonis Empis
 1869 : Auguste Barbier
 1882 : Adolphe Perraud
 1906 : François-Désiré Mathieu
 1910 : Louis Duchesne
 1923 : Henri Bremond
 1935 : André Bellessort
 1946 : René Grousset
 1953 : Pierre Gaxotte
 1983 : Jacques Soustelle
 1992 : Jean-François Deniau
 2007 : Philippe Beaussant
 2018 : Barbara Cassin

Fauteuil 37 
 1635 : Daniel Hay du Chastelet
 1671 : Jacques-Bénigne Bossuet
 1704 : Melchior de Polignac
 1741 : Joseph Giry de Saint Cyr
 1761 : Charles Batteux
 1780 : Antoine-Marin Lemierre
 1803 : Félix Julien Jean Bigot de Préameneu
 1825 : Mathieu de Montmorency-Laval
 1826 : Alexandre Guiraud
 1847 : Jean-Jacques Ampère
 1865 : Lucien-Anatole Prévost-Paradol
 1871 : Camille Rousset
 1893 : Paul Thureau-Dangin
 1914 : Pierre de La Gorce
 1934 : Maurice de Broglie
 1961 : Eugène Tisserant
 1972 : Jean Daniélou
 1975 : Ambroise-Marie Carré
 2005 : René Girard
 2017 : Michel Zink

Fauteuil 38 
 1635 : Auger de Moléon Granier, exclu par Richelieu
 1636 : Balthazar Baro
 1650 : Jean Doujat
 1688 : Eusèbe Renaudot
 1720 : Henri-Emmanuel de Roquette
 1725 : Pierre de Pardaillan de Gondrin
 1733 : Nicolas-François Dupré de Saint-Maur
 1775 : Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes
 1803 : François Andrieux
 1833 : Adolphe Thiers
 1878 : Henri Martin
 1884 : Ferdinand de Lesseps
 1896 : Anatole France
 1925 : Paul Valéry
 1946 : Henri Mondor
 1963 : Louis Armand
 1972 : Jean-Jacques Gautier
 1986 : Jean-Louis Curtis
 1996 : François Jacob
 2014 : Marc Lambron

Fauteuil 39 
 1636 : Louis Giry
 1666 : Claude Boyer
 1698 : Charles-Claude Genest
 1720 : Jean-Baptiste Dubos
 1742 : Jean-François Du Resnel du Bellay
 1761 : Bernard-Joseph Saurin
 1782 : Nicolas de Condorcet
 1803 : Noël-Gabriel-Luce Villar
 1826 : Charles-Marie de Feletz
 1850 : Désiré Nisard
 1888 : Eugène-Melchior de Vogüé
 1911 : Henri de Régnier
 1936 : Jacques de Lacretelle
 1986 : Bertrand Poirot-Delpech
 2008 : Jean Clair

Fauteuil 40 
 1639 : Daniel de Priézac
 1662 : Michel Le Clerc
 1692 : Jacques de Tourreil
 1714 : Jean-Roland Malet
 1736 : Jean-François Boyer
 1755 : Nicolas Thyrel de Boismont
 1787 : Claude Carloman de Rulhière
 1803 : Pierre Jean Georges Cabanis
 1808 : Antoine Destutt de Tracy
 1836 : François Guizot
 1875 : Jean-Baptiste Dumas
 1884 : Joseph Bertrand
 1900 : Marcellin Berthelot
 1908 : Francis Charmes
 1918 : Jules Cambon
 1936 : Lucien Lacaze
 1956 : Jacques Chastenet
 1978 : Georges Dumézil
 1988 : Pierre-Jean Remy
 2013 : Xavier Darcos

Tableaux détaillés des membres depuis l’origine

Fauteuil 1 (détail)

Fauteuil 2 (détail)

Fauteuil 3 (détail)

Fauteuil 4 (détail)

Fauteuil 5 (détail)

Fauteuil 6 (détail)

Fauteuil 7 (détail)

Fauteuil 8 (détail)

Fauteuil 9 (détail)

Fauteuil 10 (détail)

Fauteuil 11 (détail)

Fauteuil 12 (détail)

Fauteuil 13 (détail)

Fauteuil 14 (détail)

Fauteuil 15 (détail)

Fauteuil 16 (détail)

Fauteuil 17 (détail)

Fauteuil 18 (détail)

Fauteuil 19 (détail)

Fauteuil 20 (détail)

Fauteuil 21 (détail)

Fauteuil 22 (détail)

Fauteuil 23 (détail)

Fauteuil 24 (détail)

Fauteuil 25 (détail)

Fauteuil 26 (détail)

Fauteuil 27 (détail)

Fauteuil 28 (détail)

Fauteuil 29 (détail)

Fauteuil 30 (détail)

Fauteuil 31 (détail)

Fauteuil 32 (détail)

Fauteuil 33 (détail)

Fauteuil 34 (détail)

Fauteuil 35 (détail)

Fauteuil 36 (détail)

Fauteuil 37 (détail)

Fauteuil 38 (détail)

Fauteuil 39 (détail)

Fauteuil 40 (détail)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chronologie des élections à l'Académie française
 Femmes à l'Académie française
  fauteuil

Liens externes 
 Les Immortels sur le site de l’Académie française.
 Tombeaux des Immortels, Où sont inhumés les académiciens français ?

Académiciens par fauteuil, liste des
Academie francaise